Basketbolnyj kloeb Spartak Sint-Petersburg (Russisch: Баскетбольный клуб Спартак Санкт-Петербург) is een professionele Russische basketbalclub uit Sint-Petersburg, Rusland. De club speelt in de Russische superliga B.

Geschiedenis

Sovjet-Unie
De club werd opgericht op 8 september 1935. In de tijd van de Sovjet-Unie was de naam van de club nog Spartak Leningrad maar na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is sinds 1991 de huidige naam Spartak Sint-Petersburg. De club heeft altijd een grote rol gespeeld in het Russische basketbal, mede door de sterspeler Aleksandr Belov. Vooral in de jaren 70 en 80 eindigde de club vaak bij de eerste drie. Ook in Europa hebben ze drie keer de finale gehaald van de European Cup Winners' Cup. In 1971 verloren ze van Simmenthal Milano uit Italië. De eerste wedstrijd wonnen ze nog met 66-56, maar de return verloren ze met 71-52. In 1973 was er wel succes. Ze wonnen van Jugoplastika Split uit Joegoslavië met 77-62 in het Alexandreio Melathron in Thessaloniki, Griekenland. In 1975 wonnen ze weer de European Cup Winners' Cup door Rode Ster Belgrado uit Joegoslavië met 63-62 te verslaan in het Palais des Sports de Beaulieu in Nantes, Frankrijk. Ook om het landskampioenschap van de Sovjet-Unie kwam er eindelijk succes. Na vijf tweede plaatsen oprij, was het in 1975 wel raak. In 1978 won Spartak ook nog de Beker van de Sovjet-Unie. In 1992 werd Spartak weer kampioen. Ditmaal van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS).

Rusland

Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie werd Spartak in 1993 tweede om het landskampioenschap van Rusland. In 2000 verloor Spartak de bekerfinale van Lokomotiv Mineralnye Vody met 77-86. De laatste jaren is Spartak weer op de goede weg met als resultaat het winnen van de beker in 2011 van Nizjni Novgorod met 80-53 en een derde plaats om het landskampioenschap in 2013. Op 31 juli 2014 werd de club opgeheven vanwege financiële problemen. In 2015 werd er een nieuwe doorstart gemaakt. Voor het seizoen 2016-17 ging de club spelen onder de naam BK KB (Kondrasjin Belov), ter ere van Vladimir Kondrasjin en Aleksandr Belov. Op 6 februari 2017 nam de club opnieuw de naam van Spartak Sint-Petersburg aan. De club moest spelen in de Russische superliga B. In 2020 besloot de club vanwege de Coronapandemie niet aan de competitie mee te doen.

Arena

Spartak speelde tot 2013 al haar thuiswedstrijden, zowel nationale en Europese competitiewedstrijden, in de Sportpaleis Joebilejny met 7.700 zitplaatsen. Sinds het begin van het seizoen 2013-14, speelde Spartak zijn thuis wedstrijden in de Siboer Arena met 7.044 zitplaatsen.

 Sportpaleis Joebilejny - 7.700 zitplaatsen
 Siboer Arena - 7.044 zitplaatsen

Resultaten

Staafdiagram
Het cijfer in iedere staaf is de bereikte positie aan het eind van de competitie.

 x* In 1956, 1959, 1963 en 1967 werd er gespeeld door steden teams en nationale teams van de SSR

Tabel
Laatste update: 9 juni 2019.

 x* In 1956, 1959, 1963 en 1967 werd er gespeeld door steden teams en nationale teams van de SSR

Erelijst
Landskampioen Sovjet-Unie: 1
Winnaar: 1975
Tweede: 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1976, 1978, 1991
Derde: 1969, 1981, 1985, 1986, 1987
Bekerwinnaar Sovjet-Unie: 1
Winnaar: 1978
Landskampioen GOS: 1
Winnaar: 1992
Landskampioen Rusland:
Tweede: 1993
Derde: 2013
Bekerwinnaar Rusland: 1
Winnaar: 2011
Runner-up: 2000, 2013
European Cup Winners' Cup: 2
Winner: 1973, 1975
Runner-up: 1971
Kondrasjin & Belov Cup: 6
Winnaar: 1979, 1991, 1995, 1997, 2002, 2011

Team

Bekende (oud)-spelers

Bekende (oud)-coaches
 - Viktor Razzjivin (1958-1961)
 - Oleg Mamontov (1961-1963)
 - Oleg Mamontov (1965)
 - Vladimir Kondrasjin (1967-1988)
 - Vladimir Kondrasjin (1989-1995)
  Aleksandr Chartsjenkov (1995-1997)
  Joeri Pavlov (1997-1999)
  Joeri Selichov (2000-2001)
  Jevgeni Kovalenko (2001-2003)
  Algirdas Brazys (2004-2006)
  Oleg Okoelov (2006-2007)
  Igors Miglinieks (2007-2008)
  Jevgeni Pasjoetin (2008-2009)
  Aleksandar Trifunović (2009)
  Zvi Sherf (2009-2011)
  Jure Zdovc (2011-2013)
  Gundars Vētra (2013-2014)
  Zachar Pasjoetin (2015-2016)
  Aleksej Vasiljev (2016-2018)
  Zachar Pasjoetin (2018-2019)
  Aleksej Vasiljev (2019-heden)

Zie ook
 ŽBK Spartak Sint-Petersburg

Externe links
  Officiële site
  Eurobasket.com Team Info